Pidgin peut faire référence à :
 Pidgin, différentes langues véhiculaires résultant d'une hybridation linguistique,
 Pidgin (anciennement Gaim), un logiciel libre client de messagerie instantanée multiprotocole,